In 1977 werd de 38ste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. De competitie werd gespeeld van 9 april tot 3 november. Krylja Sovetov Koejbysjev werd kampioen.

Eindstand 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke republieken geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1978

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1977/78